Turiec může být:
 Turiec (region) – slovenský region v Žilinském kraji

 Turiec (přítok Váhu) – slovenská řeka vlévající se do Váhu
 Turiec (přítok Slané) – slovenská řeka vlévající se do Slané
 Turiec (národní přírodní rezervace) – slovenská národní přírodní rezervace